Aglomeração Urbana de Piracicaba — região do estado de São Paulo voltada ao agronegócio;
 Parque Tecnológico de São José dos Campos — localizado no estado de São Paulo;
 Parque Tecnológico do Rio — localizado no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;
 Porto Digital — localizado no Recife, Pernambuco;
 Região Metropolitana de Campinas — região do estado de São Paulo;
 São Carlos (São Paulo) — município do estado de São Paulo;
 San Pedro Valley — localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais;
 Tecnopuc — localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 Vale da Eletrônica — localizado em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais.

Ver também 
 Ciência e tecnologia no Brasil

Desambiguação